George Coe (bendelid), Amerikaans misdadiger
 George Coe (acteur), Amerikaans acteur, -regisseur en -producent